Il doppio del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jonathan Erlich e Andy Ram che hanno battuto in finale Marco Chiudinelli e Tuomas Ketola 6-4, 65-7, 6-1.

Teste di serie 

 Jonathan Erlich /  Andy Ram (Campioni)
 Brandon Hawk /  Robert Kendrick (quarti di finale)

 Marco Chiudinelli /  Tuomas Ketola (finale)
 Alejandro Hernández /  Alexander Waske (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 2001